L'expression « faire l'amour » peut faire référence à :
 faire l'amour, synonyme de rapport sexuel ;
 Faire l'amour, livre belge de 2002 ;
 Faire l'amour : De la pilule à l'ordinateur, film franco-suédo-américano-nippo-allemand de 1971 ;
 FLA, ou Faire l'amour, film français de 2014 ;
 Mieux vaut faire l'amour, film hongro-italo-autrichien de 1967 ;
 Peindre ou faire l'amour, film français de 2005 ;
 .

Voir aussi 

 L'Amour sans le faire